Éxitos puede refrirse a:

El plural de éxito
Éxitos de Gloria Estefan
Éxitos (álbum de Fey)
Éxitos de Flor Pucarina
Éxitos (álbum de Kairo)
Éxitos (álbum de Ricardo Montaner)